Schmilinsky ist der Familienname folgender Personen:
 August Wilhelm Schmilinsky (1747–1810), deutscher Unternehmer, Inhaber des Hamburger Unternehmens Wuppermann & Schmilinsky (heute: A. W. Niemeyer)
 Carl Heinrich Schmilinsky (1818–1891), deutscher Kaufmann und Stifter in Hamburg (Heinrich-Schmilinsky-Stift, Hamburg 1895)
 Gabriele Stock-Schmilinsky (1903–1984), deutsche Malerin und Kunstschulleiterin (Kunstschule Schmilinsky in Hamburg)
 J. F. Schmilinsky (???–???), deutscher Schiffbauer und Unternehmer, Mitbegründer des Hamburger Schiffbauunternehmens Janssen & Schmilinsky (1858)
 Johann Georg Schmilinsky (1789–1870), deutscher Kaufmann

Weiteres:
 Heinrich-Schmilinsky-Stiftung, eine seit 1895 bestehende Hamburger Stiftung für seniorengerechte  Wohnungen
 Janssen & Schmilinsky, ehemalige Werft und Maschinenbaufabrik in Hamburg-Steinwerder (1858–1929)
 Kunstschule Schmilinsky, eine Hamburger Kunstschule unter Leitung von Gabriele Stock-Schmilinsky
 Schmilinskystraße, eine Straße im Hamburger Stadtteil St. Georg
 Wuppermann & Schmilinsky, ein 1745 gegründetes Hamburger Unternehmen, siehe A. W. Niemeyer